Kalikajar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalikajar, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kalikajar, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kalikajar (distrikt i Indonesien, lat -7,41, long 109,96), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar